Рауль Андрес Осорио Медина (; 29 июня 1995, Гранерос, Чили) — чилийский футболист, защитник клуба «О’Хиггинс».

Клубная карьера 
Осорио — воспитанник клуба «О’Хиггинс». 13 июля 2013 года поединке Кубка Чили против «Аудакс Итальяно» Рауль дебютировал . В том же году Осорио стал чемпионом Чили. 3 января 2014 года в матче против «Депортес Икике» он дебютировал в чилийской Примере. В том же году Рауль помог клубу выиграть Суперкубок Чили.

Международная карьера 
В начале 2015 года Осорио в составе молодёжной сборной Чили принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Уругвае. На турнире он сыграл в матче против сборной Колумбии.

Достижения 

Командные

 «О’Хиггинс»
  Чемпионат Чили по футболу — Апертура 2013
 Обладатель Суперкубка Чили — 2014

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 
 Профиль на sports.ru 
 Osorio at Football Lineups

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «О’Хиггинс»